Sararanga är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Sararanga ingår i familjen Pandanaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Enhjärtbladiga blomväxter
Sararanga